Кирха Святого Михаила — лютеранская церковь:

 Кирха Святого Михаила в Никулясах — лютеранская церковь в деревне Верхние Никулясы, бывший центр капельного прихода Миккулайнен () Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии 
 Кирха Святого Михаила в Жеребятках — лютеранская церковь в деревне Жеребятки, бывший центр прихода Серепетта () Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии 
 Кирха Святого Михаила в Нарве — лютеранская церковь в городе Нарва, бывший центр прихода Нарва Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии